Les Cercidoideae sont une sous-famille de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae, qui comprend une douzaine de genres et environ 335 espèces.

Parmi les genres les plus connus de cette sous-famille figurent Cercis, qui comprend des espèces (notamment l'arbre de Judée) largement cultivées comme arbres d'ornement aux États-Unis et en Europe,  Bauhinia , très cultivé comme arbre d'ornement en Asie tropicale, et Tylosema esculentum (fève de Marama), culture vivrière traditionnelle en Afrique.
La sous-famille occupe une position basale au sein des Fabaceae et son caractère monophylétique est étayé par de nombreuses études de phylogénie moléculaire.

Lors de la sixième Conférence internationale sur les légumineuses, le groupe de travail sur la phylogénie des légumineuses (LPWG, Legume Phylogeny Working Group) a proposé d'élever la tribu des Cercidae au niveau de sous-famille des Leguminosae (Fabaceae). Ce changement, accepté par consensus, a été totalement mis en œuvre en 2017. Sa définition cladistique est la suivante :

Beaucoup de genres présentent une palynologie unique

Genres 

Les Cercidoideae comprennent les genres suivants.

Phylogénie 
La phylogénétique moléculaire suggère les relations de parenté suivantes :

Notes et références

Liens externes 

 
 

Fabaceae
Sous-famille de Fabaceae (nom scientifique)